La presse à poinçonner ou poinçonneuse est une machine-outil de poinçonnage. C'est un type de presse à découper.

Machine-outil